Котенёвка — село в Старооскольском районе Белгородской области. Входит в Долгополянскую сельскую территорию.

История 
Впервые упоминается в документах за 1615 год. Название возникло по фамилии помещика, который владел деревней.

В начале 1900-х Котенёвка входит в состав Старооскольского уезда Долгополянской волости. В 1907 году в селе насчитывалось 976 жителей.

С июля 1928 года Котенёвка вошла в состав в Верхне-Чуфичевского сельсовета только что образованного Старооскольского района; в 1932 году в Котенёвке - 1130 жителей.

В январе 1979 года в селе Котенёвка оставалось 384 жителя, через десять лет – 226 (104 муж., 122 жен.). В 1997 г. Котеневке насчитывалось 94 домовладения и 222 жителя.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Старооскольского городского округа